Silberberger ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Silberberger (1877–1965), österreichischer Bildhauer
 Thomas Silberberger (* 1973), österreichischer Fußballspieler und -trainer